Влтава:

 Влтава — река в Чехии, левый приток реки Лабы (Эльба).
 «Влтава» — учения, проводившиеся в Южной Чехии в сентябре 1966 года.
 (2123) Влтава — типичный астероид главного пояса, который был открыт 9 сентября 1967 год советским астрономом Николаем Черных.
 «Влтава» — симфоническая поэма Берджиха Сметаны, входящая в цикл «Моя родина»
 «Влтава-666» — кодовый сигнал о начале операции «Дунай».